Марракеш — многозначный термин.

 Марракеш — один из четырёх имперских городов Марокко, 4-й по величине город страны после Касабланки, Рабата и Феса.
 Марракеш — многофункциональный стадион, расположенный в одноимённом городе, Марокко.
 Марракеш — железнодорожный вокзал в Марракеше, расположенный в центре новой части города.
 Марракеш — международный аэропорт города Марракеш.

См. также 
 Marakesh — украино-немецкая альтернативная рок-группа.
 Marracash — итальянский рэпер, продюсер.